Лоун Рок има више значења:
 Лоун Рок (Ајова)
 Лоун Рок (Висконсин)